Generazione Proteus (Demon Seed) – romanzo di Dean Koontz del 1973
Generazione Proteus (Demon Seed) – film del 1977 diretto da Donald Cammell
Demon Seed – album degli Azarath del 2001